Tala – nome proprio di persona
 Tala – dea delle stelle nella mitologia Tagalog
 Tala – motivo ritmico nella musica classica indiana
 Tala samoano – unità monetaria di Samoa

Geografia 
 Tala – città dell'Armenia
 Tala – comune del Bangladesh
 Tala – città del Bhutan
 Tala – comunità di Cipro
 Tala – città dell'Egitto
 Tala – quartiere di Calcutta (India)
 Tala – villaggio nella provincia di Khūzestān (Iran)
 Tala – città del Kenya
 Tala – città e comune nello Stato Jalisco del Messico occidentale
 Tala – città in Tunisia
 Tala – città dell'Uruguay
 Tala – vecchio nome di Getahovit, città dell'Armenia
 Aşağı Tala – villaggio dell'Azerbaigian
 Yuxarı Tala – villaggio dell'Azerbaigian
 Tala Upazila – upazila del Bangladesh
 Dipartimento di Tala – dipartimento dell'Argentina

Personaggi 
 Tala – personaggio dei fumetti DC Comics
 Tala – personaggio del videogioco Darkwatch
 Tala Valkov – personaggio della serie anime/manga Beyblade
 Wistala o Tala – personaggio principale nel secondo libro della serie Age of Fire da E. E. Knight